Plaats in Indonesië
 Legundi (Ketapang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Legundi (Karangjati), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Legundi (Kuripan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java